Stoke (Devon) een plaats in het Engelse graafschap Devon 
 Stoke (Kent) een plaats in het Engelse graafschap Kent
 Stoke (Suffolk) een plaats in het Engelse graafschap Suffolk
 Stoke (Worcestershire), een civil parish in het Engelse ceremoniële graafschap Worcestershire